Würfel steht für:
 Spielwürfel, als Zufallsgenerator eingesetzter Gegenstand
 Würfel (Geometrie), geometrischer Körper
 Würfel (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik

Würfel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Würfel (1718–1769), deutscher Historiker und Geistlicher
 Carolin Würfel (* 1986), deutsche Autorin und Journalistin
 Eduard Würfel (1860–1917), deutscher Genossenschafter
 Erich Würfel (1926–2015), deutscher Landrat
 Günter Würfel (1934–2010), deutscher Vorsitzender des Festkomitees der Mühlhäuser Heimatfeste
 Günther Würfel (* 1948), österreichischer Sprinter
 Paul Würfel (um 1365–um 1437), österreichischer Kaufmann und Politiker
 Uta Würfel (* 1944), deutsche Managerin und Politikerin (FDP)
 Wilhelm Würfel (1790–1832), böhmischer Pianist und Komponist
 Wolfgang Würfel (* 1932), deutscher Grafiker und Maler

Siehe auch:
 Eiswürfel (gefrorenes Wasser)
 Zauberwürfel (Drehpuzzle)